Seznam polkov z zaporedno številko 197.

Seznam 
 Pehotni
 197. strelski polk (ZSSR)
 197. pehotni polk (Wehrmacht)
 197. grenadirski polk (Wehrmacht)

 Oklepni/Tankovski
 197. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 197. obalni artilerijski polk (ZDA)
 197. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 197. lahki artilerijski polk (ZSSR)

Glej tudi